Vysoký kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Vysoký (berg i Slovakien), Prešov,

Tjeckien 

 Vysoký (berg i Tjeckien), Plzeň, 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar